«Форт Боярд» (, произ. «Фор Буайа́р») — приключенческое телешоу, действие которого разворачивается в Бискайском заливе, у берегов Приморской Шаранты, в форте Бойяр. Первый выпуск вышел в эфир французского телеканала Antenne 2 7 июля 1990 года. В премьерный сезон 1990 года игра называлась «Ключи от форта Байярд».

Об игре 

Снимаемый в крепости постройки середины XIX века, расположенной у берегов Франции, между островами Экс и Олерон, «Форт Боярд» представляет собой телеигру, в которой команде участников необходимо выдержать различные физические и интеллектуальные испытания, чтобы, выигрывая ключи и подсказки, заполучить сокровища форта. Ключи необходимы для допуска к следующему этапу, поскольку именно они открывают сокровищницу форта. Подсказки представляют собой различные слова, соединяя которые между собой и подбирая ассоциации, игроки могут дойти до ключевого слова.

Текущие правила французской версии игры (сезон 2021 года) 
Цель игры — охота за сокровищами форта. В игре принимает участие команда из 6 игроков, выступающая в пользу какой-либо общественной организации (ассоциации). Как правило, играют известные спортсмены, артисты эстрады, актёры, телеведущие, общественные деятели и даже фотомодели. Ежегодно одну из команд возглавляет победительница конкурса Мисс Франция, в некоторых выпусках выступали ведущие «Форта Боярда» прошлых лет.

Игровой процесс состоит из 6 этапов.

Первый этап — Поиск ключей 
За 40 минут команда должна добыть 8 ключей, отпирающих ворота Сокровищницы. Получить эти ключи можно, одержав победу в испытаниях, которые в этом сезоне делятся на несколько условных категорий:
 Традиционные испытания в кельях форта. За время, отмеряемое клепсидрой, игрок (в некоторых испытаниях — два игрока) должен справиться с предложенным заданием и успеть покинуть келью с ключом, который он добудет, выполнив задание. В том случае, если ему не удаётся выйти до истечения времени, команда не получает ключ, а участник препровождается Мистером Бу в тюремную камеру в подземелье форта и не участвует в игре до своего освобождения. 
 Среди испытаний этой категории есть и так называемые испытания-ловушки, в которых вероятность попасть в плен по какой-либо причине повышена (или игрок не может выйти из кельи без ключа, или выход из кельи составляет дополнительное задание испытания; например, испытания «ватные тюки» и зал пыток (правило для второго испытания было введено с сезона 2018 года) (нельзя выйти без ключа), «музей» (нельзя касаться ногами пола), «колонна библиотекаря» (нельзя выйти, не выстроив кипу книг до потолка) и «красная тревога» (игрок становится пленником при четвертом касании ногой красной нити);
 Испытания-приключения. В этих конкурсах, проводящихся преимущественно вне келий и ранее предназначавшихся исключительно для получения подсказок, игроку необходимо за отведённое время (отсчёт которого ведётся виртуальным таймером, невидимым для непосредственных участников игры) добыть код от ящика с ключом внутри. Если игрок не успеет за отведённое время справиться с заданием, то держатель загорится, а ключ провалится внутрь ящика, и его достать уже будет нельзя. В этой разновидности испытаний игроки не могут попасть в плен. Игроков, как и в традиционных испытаниях, может быть более одного.
 Особые испытания, в которых ключи игрокам за выполнение заданий дают персонажи форта.
Старец Фура, традиционный персонаж форта, загадывает игроку загадку, которую тот должен отгадать за отведённое время в некомфортных условиях, и в случае успеха игрок получает заветный ключ. В некоторых испытаниях для получения ключа игрок должен ответить «Да» или «Нет» или выбрать ответы на несколько вопросов Фура среди вариантов, чтобы добиться победы. Список испытаний со Старцем Фура:
 Заброшенная будка - игрок становится в отверстие, приложив ухо к телефонной трубке, и на его голову сыпятся насекомые.
 Зал Гагарина - игрок становится внутрь круга и вращается с бешеной скоростью, одновременно отвечая на загадку старца.
 Интерактивный зал (2011-13) - игрок разгадывает виртуальную загадку старца.
 Мумия - игрока обматывают бинтами, он должен отгадать загадку старца, в противном случае попадет в плен, ибо бинты намотаются с головы до ног, и он уже не сможет спастись. Разновидность испытания-ловушки, придуманной Старцем Фура.
 Павильон 215 - игрок становится ногами в резервуары со всевозможными гадостями и отвечает "Да" или "Нет".
 Телефонная будка - игрок садится в телефонную будку и надевает наушники, вертится туда-сюда, отгадывая загадку старца.
 Телефонная будка над морем - аналогично предыдущему испытанию, игрок берёт телефон и отгадывает загадку старца, при этом телефонная будка наклоняется. После завершения испытания, телефонная будка резко переворачивается, а игрок прыгает на канате над морем.
 Патрис Лаффон (первый ведущий игры) из башни форта переносит игрока в прошлое на машине времени, где он должен выполнить одно из старых испытаний из 1990-х в ретро-одежде и образе.
 Мегагаф: игрок на трудно управляемом реактивном гидроскутере в океане должен взлететь и взять подвешенный ключ, подбадриваемый Мегагафом.
 Руж и её отряд из детей в испытании «Клетка» выбирает одного из своих борцов и того из участников, с кем борец будет соревноваться, мешая добыть ключи. Всего 3 испытания, в каждом можно заработать ключ, если игрок победит или добьётся ничьей. На время проведения «Клетки» общий таймер испытаний останавливается.
 Несколько испытаний представляют соревнование с Мистером Бу или с Леди Бу (или иногда с обоими в Борьбе в Грязи).

Второй этап — Зал Суда 
Если хотя бы один из игроков в ходе испытаний попадает в плен или игроки не успевают собрать за время игры необходимые 8 ключей (или же и то и другое), то команда отправляется к Судебному Залу форта на встречу с Бланш, Белой судьёй, которая является сестрой-близняшкой Руж. При дефиците ключей команда получает недостающие, однако в обмен выбранные самой командой игроки (количество которых равняется количеству выданных Судьёй ключей) отправляются внутрь Судебного Зала для прохождения особых мини-игр. Наградой в этих играх является свобода игроков — выполнив предложенное задание за установленное правилами мини-игры количество попыток, участник получает право вернуться к команде, но в случае поражения он становится пленником и отправляется в тюрьму форта. Уже находящиеся в тюрьме пленники также играют на свою свободу — победа в мини-игре даёт им возможность присоединиться к остальной команде, поражение отправляет их обратно в тюрьму. В каждой игре участник выбирает тип испытания - на удачу или на ловкость. Все испытания так или иначе связаны с синими шариками, в большинстве надо добиться успеха в одной из трёх попыток.

Третий этап — Поиск подсказок 
Члены команды должны поучаствовать в пяти приключениях и попытаться выиграть как можно больше патронов с подсказками. На каждое приключение отводится определённое количество времени, по истечении которого подсказка либо сгорает, либо становится недоступной. Подсказка представляет собой какое-то слово, которое является ассоциацией к ключевому слову, открывающему доступ к золоту форта. Как и в случае с поиском ключей, на этом этапе применяются особые испытания-приключения, в которых подсказки игрокам за выполнение заданий дают такие персонажи форта, как Старец Фура и Хозяин ресторана Вилли Ровелли.

Перед всеми испытаниями этапа подсказок один из игроков подвергается испытанию "Виллимикс": привязанный к стулу, он отвечает на вопросы Вилли Ровелли, связанные с фортом и его историей. Если игрок ответит хотя бы на 4 из 8 вопросов, то команда получает Джокер, позволяющий игроку перед одним из испытаний отказаться от участия (в обмен на другого игрока). При каждом неверном ответе и в конце всех вопросов Вилли запускает механизм, поливающий или обрызгивающий игрока разными вязкими веществами.

У некоторых приключений есть клепсидры с красной жидкостью: если участник за отведённое клепсидрой время не выполнит задание и не успеет покинуть вовремя келью (если приключение проводится в келье), он становится пленником, препровождается Мистером Бу в тюремную камеру в подземелье форта и не участвует в игре до конца данного этапа. 

Одно из шести испытаний - обязательное испытание у хозяина ресторана Вилли Ровелли: все игроки должны съесть блюдо, отвратительное на запах и вкус (например, копальхем), чтобы заполучить подсказку. Вилли Ровелли лично проверяет результат, заставляя игрока высунуть язык.

Четвёртый этап — Побег из тюрьмы 
Если по приговору Зала суда или в результате неудачного выступления в поиске подсказок участник попал в плен, ему предстоит освободиться, совершив побег. Пленнику дают 2:30, чтобы совершить побег, преодолев препятствия на пути. В конце пленник должен опустить рычаг, остановив тем самым таймер для побега. Если пленник превысил время побега, добавочное время отнимается из времени сокровищницы. Две минуты и тридцать секунд даются на побег также и в случае нескольких пленников.

Пятый этап — Совет Теней 

Изначально у команды есть ровно 3 минуты на вынос золотых монет из Сокровищницы. Во время Совета Теней игроки могут попытаться увеличить это время. В этапе участвуют 4 игрока, выбранные заведующим Совета — Старцем Фура. Традиционные дуэли Мэтров игроки проходят поочерёдно. В случае победы или ничьей за каждую дуэль будет добавлено 15 секунд к общему времени на Сокровищницу. Игры представляют собой мини-соревнования на ловкость, силу, интеллект, память и удачу. За испытанием следит Старец Фура, болеющий против игроков, хвалит / порицает Мэтра в случае его выигрыша / проигрыша.

Шестой этап — Сокровищница 
В финале игры команда собирается у ворот Сокровищницы. Прежде всего игроки должны вставить выигранные ранее ключи в замки ворот, что вместе с командой ведущего послужит укротительнице тигров Фелиндре сигналом загнать хищников в клетки. Далее ведущий раздаёт игрокам заработанные во время приключений патроны с подсказками и опускает рычаг, запуская таким образом обратный отсчёт времени, отведённого на Сокровищницу. Участники команды должны как можно быстрее вскрыть патроны, ознакомиться с подсказками, разгадать кодовое слово и обозначить составляющие его буквы при помощи собственных тел и, при необходимости, пушечных ядер на алфавитном полу Сокровищницы. Если игрокам не хватает подсказок, они могут оставить кого-то в качестве «жертвы» (игрок достаёт из бронзовой головы тигра подсказку, но остаётся прикованным наручником и не участвует в сборе золота).

Если предложенный вариант окажется правильным, игроки получат доступ к золотым монетам и смогут попытаться вынести как можно большее их количество из Сокровищницы за оставшееся время. Примерно за 30 секунд до конца этапа начнёт опускаться решётка, а ведущие будут звонить в колокол, чтобы предупредить игроков. Если ответ игроков окажется неверным, то быстро начнёт опускаться решётка и игрокам останется только покинуть Сокровищницу. После этого укротительница Фелиндра выложит правильное слово на алфавитном полу: золото, которое автоматически посыплется после этого, уже не достанется игрокам. Если кто-либо из игроков не успеет выйти из Сокровищницы до того, как решётка ворот опустится, ведущий при помощи специального стоп-крана блокирует выход тигров, однако в тот же момент команда лишится всех вынесенных золотых монет, в этом случае ведро с монетами проваливается в бездну.

Вне зависимости от того, из-за чего команда потерпит поражение, ей достанется утешительный приз в размере 3000 евро. По принятым правилам все деньги уходят в пользу благотворительной ассоциации, которую представляет каждая команда.

Правила игры в двухкомандной концепции 
За основу взяты правила игры, которые были задействованы во французской версии сезона 2010 года. В игре принимают участие одновременно две команды, в каждой по 4 игрока: два мужчины и две женщины. Игру можно условно поделить на два этапа.

Этап 1 
В первом этапе команда должна добыть ключи, отпирающие ворота сокровищницы. Обычно каждого игрока ожидает  два испытания. Команды противостоят друг другу в 3 или 4 дуэлях и 6 индивидуальных испытаниях. Во время этой части игры команды будут носить названия «Медная команда» и «Титановая команда» (относится ко всем передачам сезона). Ключи можно добыть, выполняя задания на силу, смекалку, ловкость или отгадывая загадки у старца Фура. Время в индивидуальных испытаниях в кельях отмеряется клепсидрой — водяными часами. Если игрок, выполняющий задание, не успел покинуть келью до истечения времени, дверь будет заперта, и игрок станет пленником.

Если команда игрока, отправляющегося на одиночное испытание, потерпела поражение в предыдущей дуэли, то этот игрок обязан добыть ключ или подсказку, иначе он становится пленником независимо от того, успел он выйти до истечения времени или нет. Игроку из команды, победившей в дуэли, если он не может добыть ключ, можно просто покинуть испытание досрочно без каких-либо санкций. В тюрьме не может быть более одного пленника, поэтому находившийся ранее в тюрьме пленник освобождается, а его место занимает тот, кто не успел выйти из кельи по итогам прошедшего испытания.

Команда, собравшая больше ключей, проходит в финал игры, а их соперники выбывают из соревнования. Если команда опередила противника хотя бы на 2 ключа, то она проходит напрямую; если же разница составляет не более 1 ключа, то проводится так называемая «арбалетная дуэль», в которой разыгрываются 2 ключа. При ничейном исходе дуэли дальше идёт команда, собравшая больше ключей. Если в команде есть пленники, то перед началом арбалетной дуэли они играют в своеобразную мини-дуэль. Победитель выходит на свободу напрямую, проигравший должен за определённое время пройти полосу препятствий. Если он успевает — его освобождают, иначе же он не участвует в арбалетной дуэли и в дальнейшей игре. После окончания этапа команда бежит к сокровищнице, где укротительница Фелиндра поворачивает голову тигра и монеты высыпаются в сокровищницу.

Этап 2 
На втором этапе команда-победитель первой части (Медная или Титановая) соревнуется с командой-победителем предыдущей недели (так называемой «Командой-чемпионом»). Цель соперников — собрать как можно больше подсказок — слов, которые помогут найти ключевое слово. Подсказки спрятаны в специальных металлических патронах. Время каждого приключения ограничено. Правила такие же, как и в первом этапе — если игрок не укладывается во время, он либо становится пленником, либо просто досрочно покидает испытание (зависит от исхода дуэли). После прохождения дуэли ведущий предлагает игрокам 2 приключения на выбор. Выбор делают участники команды-победителя дуэли.

Совет 
Во время Совета команды сразятся в дуэлях друг с другом. Эти дуэли — настольные игры на силу, ловкость, смекалку и удачу. Для освобождения пленника на Совете нужно победить в двух дуэлях. Если у каждой из команд по пленнику, освобождают того, чья команда первой одерживает две победы. Если пленник у одной команды, то вторая борется за то, чтобы помешать пленнику выйти на свободу.

Сокровищница 
Ведущий опускает установленный у ворот рычаг. С этого момента начинается отсчёт времени (3 минуты 30 секунд). Когда ведущий запускает время, игроки узнают подсказки. Решётка, в отличие от версии с одной командой, не поднимается до определённого момента. Игрокам нужно написать свой вариант кодового слова на доске, после чего откроются люки, ведущие в сокровищницу. Далее команды должны за отведённое время вынести как можно больше бойяров и высыпать их в ящики у входа. За минуту до окончания времени решётка поднимается, к полному истечению времени — опускается. Соответственно, игроки должны успеть покинуть сокровищницу. Если кто-то остаётся внутри, его команда объявляется проигравшей.

Команда, угадавшая кодовое слово и вынесшая большее количество золотых бойяров, становится чемпионом (или, если речь идёт о команде прошлой недели, сохраняет титул) и продолжает своё выступление (на втором этапе следующей передачи). По этому сценарию будет развиваться ход шести передач; седьмая и последняя игра сезона станет особенной, это будет «финал», в котором сойдутся три лучших команды лета. Победитель получит приз в размере 50000 евро, к которому, само собой разумеется, будут добавлены и деньги, выигранные в предыдущих играх.

Синопсис правил игры 1990—2022 годов 

Задания

Этапы игры

Список испытаний, приключений, а также бонусов телеигры по сезонам 
Проект:Телевидение/Списки/Испытания и приключения телепередачи Форт Боярд

«Форт Боярд» в мире

Список стран, показывавших выпуски 
Кроме французской версии игры снимались национальные. К 2008 году «Форт Боярд» показали свыше 70 стран. В 2004 году вышел тысячный выпуск игры (с учётом всех национальных версий). Из-за большой стоимости каждого выпуска «Форт Боярда» многие страны начинали показывать переведённые французские серии, а затем уже свои. Некоторые показывали только переведённые. Ниже приведены страны и даты показа.

Ведущие национальных версий 
  Метанет Аливердиева и Заур Бахшалиев
  Мохамед Реда и Самира Зитуни
  Рубен Джагинян и Тина Канделаки
  Жан-Мишель Зекка и Сандрин Данс (2006—2007)
  Димитр Павлов
  Иван Евтович
  Эврим Акын
  Лесли Грэнтхем и Мелинда Мессенджер (1998—2001), Крис Эллисон и Джоди Пэнфолд (2003), Лора Хэмильтон
  Джино Седжерс (2011)
  Андраш Визи и Жужа Демчак
  Райнер Шёне и Рита Вернер (1990), Александр Мацца и Стивен Гэтьен (2000—2001), Алекс Вессельски и Андреа Кайзер (2010)
  Христос Ферентинос и Орсула Пападаку
  Томас Мюгинд (1993—2000) и Камиллас Сакс Боструп (1993—1995), Камилла Грегерсен (1995—1997), Камилла Оттесен (1997—2000, 2009—2010) и Петер Шмейхель (2009—2010)
  Аки Авни и Сигал Шахамон
  Ги Монгрен и Мари-Солей Туга (1994—1997), Сильви Бернье (1998)
  Герард Экдом и Арт Роойаккерс
  Йон Михелет и Лизе Нилльсен (1993), Стеффен Тангстад (1994), Нильс Оле Офтебро (1995—1995, 1999—2000) и Элиза Роттеруд (2000), Даниэль Франк (2010—2011) и Йенни Скавлан (2010)/Хенриетт Льен (2011)
  Роберт Гонера и Катажина Глинка
  Стано Павлик и Андреа Тимкова
  Григорий Гладий и Вита Смачелюк
  Мерья Лариваара и Кари-Пекка Тойвонен (2010)
  Эрик Бликс и Анне Барлинд (1990), Грю Форселл и Хенрик Йонссон (2000), Хокон Сёдерберг и Линда Нюберг (2000), Ганс Фален и Кристин Касперссен (2003—2005), Гунде Сван (1992—1998, 2010—) и Кайо Шекони (1995—1997) Агнетта Сёдин (1992—1994, 1998, 2010—2014), Марие Сернехоль (2015)
  Дута Схиртладзе, Нанико Хазарадзе (2004)
  Леонид Парфёнов и Елена Ханга (1998), Сергей Брилёв и Яна Батыршина (2002), Леонид Ярмольник (2003, 2004, 2006), Оксана Фёдорова (2003, 2004), Екатерина Коновалова и Елена Корикова (2006), Николай Валуев и Анна Ардова (2013), Сергей Шнуров (2019), Сергей Бурунов (2021).

Персонажи французской версии

Пародии 
 В юмористических телепередачах «Раз в неделю» и «ОСП-студия» показывались пародии соответственно на французскую и русскую версию программы. Обе пародии назывались «Ключи от форта, где деньги лежат» (в названии пародии содержится также отсылка к известному выражению Остапа Бендера «Может, тебе ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат?»).
 Пародия также была сделана и в анимационном шоу «Мульт ТВ». Название было изменено на ошибочное — «Форд Боярт».
 Пародии на программу ставили в КВН в 2013 году (команда «Кембридж», пародия на русскую версию) и в «Камеди Клаб» с участием Александра Реввы.

Особенности передачи 
 Во время игры участники могут встретить всего 15 видов животных. Это пауки-птицееды, скорпионы, различные земноводные, кузнечики, тараканы, змеи, обычные и хомяковые крысы, мыши, земляные черви, мухи и, в финальном испытании, тигры. Всего постоянно насчитывается 934 особи. Ухаживают за ними два специалиста. Перед игрой каждый из участников проходит инструктаж по обращению с животными, хотя в некоторых случаях участников охватывает паника при прохождении испытаний и приключений.
 «Форт Боярд» — это шоу, поэтому организаторы могут изменять уровень сложности почти каждого испытания или приключения незаметно для зрителей, в том числе и по ходу соревнования. Сюда относятся и число необходимых снарядов для выполнения заданий, и скорость движения некоторых объектов, и высота их расположения, и сложность различных интеллектуальных дуэлей. Однако, по словам российского ведущего Леонида Ярмольника, эта игра отличается совершенством правил, какого ещё нигде не было.
 До 1994 года в играх участвовали обычные люди. Начиная с сезона 1994 года в каждой команде было по несколько знаменитостей — звёзд спорта, телевидения, кино, музыки, фотомоделей и т. д., после чего весь выигрыш, собранный командами, стал уходить исключительно на благотворительные цели. Только в 2010 году и только на этот сезон руководство решило провести игры с участием простых людей (в том числе и тех, кто участвовал в самых первых сезонах шоу).
 Опыт — неотъемлемая часть игры. Перед эфиром игроки часто смотрят версии других стран и наблюдают за самими съёмками, часто отыскивая нестандартные способы прохождения испытаний и приключений. С целью усложнения заданий организаторы с каждым новым сезоном стараются пресечь возможности быстрого прохождения, но обязательно проверяют с помощью каскадёров, возможно ли вообще пройти испытание после поставленных ограничений. Российская версия в 1998 году снималась после того, как были отсняты британская и франкоканадская версии, и, по словам ведущего Леонида Парфёнова, процесс игры проходил совсем не так, как это казалось зрителям, смотревшим французскую версию. Хотя Парфёнов утверждал, что он как обычный человек не смог справиться ни с одним испытанием в кельях, в 2002 году Сергей Брилёв в интервью рассказал, что все испытания в принципе могут быть пройдены и обычными людьми, а не спортсменами.
 Согласно негласным правилам, все испытания и приключения снимаются с первого дубля без каких-либо повторов, однако, по словам российского журналиста Сергея Гапонова, в 1998 году на съёмках русской версии он с Александром Хабаровым настолько быстро выполнил задание, что французский режиссёр не поверил случившемуся и заставил игроков дважды повторить конкурс. В 2003 году Владислав Галкин и Леонид Ярмольник в интервью телеканалу «Россия» рассказали, что съёмочная группа делала перерыв после некоторых быстро пройденных испытаний или приключений только для того, чтобы осознать, как был вообще пройден конкурс. Формально рекорды по прохождению испытаний не фиксировались, хотя сверхбыстрые прохождения некоторых испытаний фиксировались во французской (2003 год) и русской (2002 год) версиях.
 На съёмках передачи игроки иногда отказывались от прохождения испытаний и приключений, испытывая серьёзный страх перед заданиями наподобие прыжка с большой высоты или пребыванием среди змей или тараканов. Были и случаи, когда игроки получали травмы: так, в 2003 году в одном из испытаний пострадал фигурист Бриан Жубер, получивший вывих, однако он сумел пройти испытание до конца и забрать ключ. В русской версии в своё время травмы на съёмках получали Сергей Гапонов, Алексей Лысенков, Алексей Кравченко, Яна Батыршина, Лев Дуров и другие.
 В 2004 году во Франции вышел 1000-й, юбилейный выпуск программы с учётом зарубежных версий, вследствие чего в этом выпуске впервые за всю историю игры приняли участие дети — чемпионы Франции по разным видам спорта в своих категориях. В 2011 году США и Великобритания отсняли серию выпусков с участием детских команд, а в 2016 году во второй раз во Франции героями шоу стали дети — группа Kids United.
 Премьерный эпизод двадцатого сезона оказался более интересен зрителям, нежели любая программа на France 3, M6 и даже TF1, однако затем рейтинги резко упали. В среднем в 2009 году каждый выпуск программы просмотрели  зрителей, что примерно на  зрителей меньше, чем в предыдущем сезоне.

Национальные версии

Русская версия

Примечания

Ссылки 
 Информация о форте и телеигре — сайт «Форт Байяр в России»
 Самая полная статистика по французским играм
 Сайт французских поклонников передачи
 Первый французский сайт Форта Боярд
 Твиттер. Форт Байяр в России

Телевизионные игры
Телевизионные экстремальные игры
Интернациональные телепроекты
Телепередачи, запущенные в 1990 году
Телепередачи Франции